Taneli est un patronyme et prénom masculin finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1980), skieur à ski finlandais

Prénom
 (né en 1975), musicien et tatoueur finlandais
Taneli Kekkonen (1928-1985), diplomate finlandais
 (1905-1988), compositeur finlandais
 (né en 1959), acteur et chanteur finlandais
 (1845-1927), homme politique finlandais
 (né en 1994), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1978), homme d'affaires finlandais
 (1878-1960), homme politique finlandais

Homonymie de prénom
Prénom finlandais